Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1932 года прошёл 19-20 февраля в Лейк-Плэсиде (США). В нём приняли участие 27 спортсменов. На заключительную дистанцию 10 000 м были допущены 20 спортсменов по итогам 3-х дистанций.

Результаты

 NC = не отобрался на заключительную дистанцию

Ссылки  
 Результаты на SchaatsStatistieken.nl

Февраль 1932 года
Спорт в США в 1932 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в США
Международные спортивные соревнования в Лейк-Плэсиде
Чемпионаты мира в США
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)